Aleixo de Vasconcellos (Rio de Janeiro,  – ) foi um médico brasileiro.

Foi eleito membro da Academia Nacional de Medicina em 1935, ocupando a Cadeira 89, que tem João Moniz Barreto de Aragão como patrono.

Membros da Academia Nacional de Medicina
Naturais da cidade do Rio de Janeiro